Kreienberg steht für:

 Kreienberg, ein Ortsteil der Stadt Schieder-Schwalenberg

Kreienberg ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Kreienberg (1917–??), deutscher Fußballspieler
 Rolf Kreienberg (1946–2021), deutscher Gynäkologe und Hochschullehrer
 Walter Kreienberg (1911–1994), deutscher Physiologe und ärztlicher Standespolitiker

Siehe auch:
 Kreinberg-Siedlung
 Krainberg
 Greinberg
 Kreyenborg